Значения:

 Премия имени Г. С. Мосина — премия в области изобразительного искусства имени Заслуженного художника РСФСР Геннадия Сидоровича Мосина
 Премия имени С. И. Мосина — отраслевая премия имени знаменитого русского конструктора-оружейника Сергея Ивановича Мосина